Val d’Isère Skiing and Snowboarding — спортивный симулятор зимних видов спорта, включающий в себя катание на сноуборде и лыжах. Разработана Virtual Studio и опубликована Atari для Atari Jaguar в 1994 году.

Игра названа в честь горнолыжного курорта Валь-д’Изер. Игра содержит 3 режима игры: режим тренировки, режим фрирайда и режим соперничества. Режим соперничества состоит из четырёх чемпионатов (CHALLENGE), каждый из которых делится на три раза события.

Оценки

Примечания 

The Atari Times: 72 %

Atari Gaming Headquarters: 50 %

Игры только для Atari Jaguar
Компьютерные игры 1994 года
Симуляторы сноуборда
Симуляторы лыж